De 62ste editie van de KNVB beker kende Feyenoord als winnaar. Het was de vijfde keer dat de club de beker in ontvangst nam. Feyenoord versloeg AFC Ajax thuis in Rotterdam in de finale met 3 - 1. Bij een 0 - 1 stand verzuimde Karel Bonsink Ajax' voorsprong te verdubbelen door een strafschop te missen, waarna er zichtbaar onzekerheid in de ploeg van Ajax sloop. De hele wedstrijd werd op televisie uitgezonden.

1e ronde

Schema

2e ronde

3e ronde

Kwartfinales 

returns

Halve finales 

returns

Finale

Wedstrijd

Winnaar

Externe link 
 , door de Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

KNVB Beker (mannen) naar seizoen
Bekervoetbal 1979/80
Nederlands voetbalseizoen 1979/80